Pupoides modicus är en snäckart som först beskrevs av Gould 1848.  Pupoides modicus ingår i släktet Pupoides och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
modicus